Kingsbridge (Devon), een plaats in Devon, Engeland
 Kingsbridge (Swansea), een plaats in Swansea, Wales
 Kingsbridge (Bronx), een wijk in The Bronx, New York, Verenigde Staten